ТЛЦ — многозначная аббревиатура:
 ТЛЦ — таможенный логистический центр, таможенно-логистический центр
 ТЛЦ — терминально-логистический центр
 ТЛЦ — толстолистовой цех
 ТЛЦ — транспортно-логистический центр
 ТЛЦ — тяжёлая ложная цель

См. также 
  — аббревиатура латиницей
 «Сухой порт»